Schelldorf ist der Name folgender Orte:
 Schelldorf (Kempten), ein Ortsteil des Stadtteils Sankt Mang in Kempten (Allgäu), Bayern
 Schelldorf (Kipfenberg), ein Ortsteil der Gemeinde Kipfenberg im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Schelldorf (Tangerhütte), ein Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
 Schellendorf